La Pallud steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Domancy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Échallon im Département Ain, Frankreich

Siehe auch:
 La Palud
 Pallud